

Прізвище 

Маллен () — англійське прізвище.

 Браєн Маллен (1963) — американський хокеїст.
 Джо Маллен (1957) — американський хокеїст.
 Ларрі Маллен (1946) — американський військовослужбовець.
 Майкл Маллен (1968) — американський музикант, фронтмен альтернативного рок-гурту Filter.

Топоніми 

 Маллен — гора (2400 м) у висотах Петвар в хребті Сентінел (гори Елсворта, Антарктида).
 Маллен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель.
 Маллен — лагуна Анадирської затоки Берингова моря.

Англійські прізвища